San Antonio es el nombre de las siguientes localidades argentinas de la provincia de Catamarca:

San Antonio, en el departamento La Paz;
San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú;
San Antonio, en el departamento Paclín; o
La Falda de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.